Contea di Wells o Wells County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Wells (Dakota del Nord)
 Contea di Wells (Indiana)